Konjatyn (ukrainisch ; russisch Konjatin) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Konjatyn (Sosnyzja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Konjatyn (Wyschnyzja)